Миннити () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Миннити, Марио (1577—1640) — модель картин молодого Караваджо.
 Миннити, Марко (род. 1956) — итальянский политик.